Brasseur ist der Familienname folgender Personen:

 André Brasseur (* 1939), belgischer Keyboarder
 Anne Brasseur (* 1950), luxemburgische Politikerin (DP)
 Charles Étienne Brasseur de Bourbourg (1814–1874), französischer Historiker, Ethnologe und Archäologe
 Claude Brasseur (1936–2020), französischer Schauspieler
 Élisabeth Brasseur (1896–1972), französische Chorleiterin
 Georg Brasseur (* 1953), österreichischer Elektrotechniker
 Guy Brasseur (* 1948), belgischer Meteorologe und Klimaforscher
 Henri Brasseur (1906–?), belgischer Fechter
 Isabelle Brasseur (* 1970), kanadische Eiskunstläuferin
 Maurice Brasseur (1909–1996), belgischer Politiker
 Pierre Brasseur (1905–1972), französischer Schauspieler
 Renée Brasseur (1902–??), luxemburgische Schwimmerin
 Yves Brasseur (1943–2005), belgischer Fechter